46-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1983 по февраль 1984 года с участием 12 команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграл дебютант турнира алматинский АДК.

Система проведения чемпионата 
Команды высшей лиги по туровой системе провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются по результатам личных встреч, затем по соотношению выигранных и проигранных партий. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Туры высшей лиги прошли в Запорожье, Москве, Свердловске, Челябинске (1-й круг) и Москве, Минске, Алма-Ате и Одессе (2-й круг).

Высшая лига 

«Искра» покидает высшую лигу. Её меняет победитель турнира 1-й лиги свердловская «Уралочка»-2.

В переходных матчах запорожская «Орбита» победила рижскую «Аврору» и сохранила прописку в высшей лиге.

1-я лига  
 1. «Уралочка»-2 Свердловск
 2. «Аврора» Рига
 3. «Сокол» Киев
 4. «Спартак» Омск
 5. БЗБК Баку
 6. «Метрострой» Москва
 7. МОПИ Московская область
 8. «Текстильщик» Гродно
 9. «Виброприбор» Кишинёв
 10. «Экран» Ленинград
 11. «Динамо» Каунас
 12. «Буревестник» Фрунзе
 13. «Буревестник» Тбилиси
 14. «Эхитуструст» Таллин
 15. «Колхозчи» Ашхабад
 16. ЕрГаз Ереван

Призёры 
 АДК (Алма-Ата): Светлана Котова, Ольга Кривошеева, Ольга Литвинова, Светлана Лихолетова, Татьяна Миллер, Людмила Носенко, Людмила Перевёртова, Гульнара Рахимбаева, Ирина Ризен, Елена Ульянова, Нонна Фадейкина, Елена Чебукина, Ирина Юрова. Тренер — Нелли Щербакова.

 «Уралочка» (Свердловск): Елена Волкова, Лариса Капустина, И.Карпушина, Ирина Кириллова, Л.Клименко, Татьяна Колбасова, Ольга Коновалова, Валентина Огиенко, Е.Подалинская, Елена Чеснокова (Андреюк), Светлана Шахова. Тренер — Николай Карполь.

 МедИн (Одесса): Ирина Арепьева, Наталья Борисова, Л.Зализко, Марина Золотарёва, Марина Кочнева, Н.Муковнина, И.Петраченко, Ольга Позднякова, Е.Полухина, Е.Слепцова, Елена Соколовская, И.Степанок, Т.Цвик. Тренер — Юрий Курильский.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив газеты «Советский Спорт» (декабрь 1983 — февраль 1984).

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1984 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1984 году
Чемпионаты СССР в 1983 году
1983 год в волейболе